Free Presbyterian Church steht für:

 Free Presbyterian Church, reformierte Freikirche, siehe Freie Presbyterianische Kirche
 Free Presbyterian Church of Scotland